Синій зсув — зменшення довжини хвилі (і збільшення частоти) монохроматичного компонента спектра джерела випромінювання в системі відліку спостерігача в порівнянні з довжиною хвилі (частотою) цього компонента у власній системі відліку. Протилежний червоному зсуву. Термін виник спочатку для ліній видимого електромагнітного випромінювання, що зміщуються до короткохвильового (фіолетового, синього) кінця видимого спектра, однак ефект спостерігається і для електромагнітних хвиль поза оптичним діапазоном, тому «колірний» епітет є умовним. Як синій, так і червоний зсув описуються параметром зсуву , який визначається як
 
(де  і   — довжина хвилі в точках прийому і випромінювання, відповідно), однак для червоного зсуву параметр  додатний (лежить в діапазоні від 0 до +∞), а для синього — від'ємний (лежить в діапазоні від −1 до 0).

Див. також 
 Гіпсохромний зсув

Джерела 
 
 Mac-Arthur D., Test of the Special-Relativist Doppler Formula …// Phys. Lett., 1986, V.56. No. 4

Гравітаційні явища
Оптика